Шикльгру́бер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Шикльгрубер, Алоис (1837—1903) — отец Адольфа Гитлера.
 Шикльгрубер, Йозеф (род. 1967) — австрийский футболист.

Адольф Гитлер